Il doppio del torneo di tennis Polska Energia Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcin Gawron e Mateusz Kowalczyk che hanno battuto in finale Raphael Durek e Blazej Koniusz 6-4, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Carlos Poch-Gradin /  Pablo Santos (quarti di finale)
 Lazar Magdinchev /  Predrag Rusevski (primo turno)

 Alberto Brizzi /  Simone Vagnozzi (quarti di finale)
 Rameez Junaid /  Mathieu Montcourt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Polska Energia Open 2008